Wiegmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arend Friedrich August Wiegmann
 Brian M. Wiegmann